Gajan (Ariège)
Gajan (Gard)
Gajan (Afghanistan), een plaats in Afghanistan